La Criée peut faire référence à :
 La Criée, une salle de théâtre située à Marseille (France) ;
 La Criée, un centre d'art contemporain situé à Rennes (France) ;
 La Criée de Port-Navalo, musée et salle d'exposition situés à Arzon (France).

Voir aussi